Montecristo, talijanski otok u Toskanskom otočju
 Montecristo (otok u Salvadoru), otok u Salvadoru